Краевский, Мирослав:
  (1917—1945) — польский рабочий активист, член коммунистического антигерманского подполья во время Второй мировой войны.
  (род. 1946) — польский политик, академик, историк, член сейма 4-го и 5-го семестра.